Misi Mókus kalandjai – Tersánszky Józsi Jenő meseregénye
 Misi Mókus kalandjai – magyar televíziós bábfilmsorozat 1980-ban
 Misi Mókus kalandjai – a TV-sorozatból készült bábfilm 1983-ban